Rehain ist in Deutschland der Name folgender Orte

 Rehain (Jessen), Teil von Ruhlsdorf, Stadtteil von Jessen (Elster), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt 
 Rehain (Massen-Niederlausitz), Wohnplatz in der Gemeinde Massen-Niederlausitz, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg